Иван Степанович Кочетов (15.04.1942 — 06.05.2000) — российский учёный в области почвоведения и общего земледелия, член-корреспондент РАСХН (1997).

Биография 
Родился в с. Кривец Добровского района Липецкой области. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева (1967). Работал там же старшим исследователем кафедры земледелия и методики опытного дела (1967—1968) и учился в аспирантуре (1968—1971).
 1971—1975 доцент, заведующий кафедрой общего земледелия Киргизского СХИ.
 1975—1986 доцент кафедры земледелия и методики опытного дела и одновременно с 1977 зам. декана агрономического факультета ТСХА.
 1986—1989 директор Смоленского филиала ТСХА.
 1989—1991 зам. начальника Главного управления вузов МСХ СССР.
 1992—1995 профессор кафедры земледелия и методики опытного дела ТСХА.
 1995—2000 Начальник отдела земледелия Отделения земледелия, академик-секретарь (2000) Отделения земледелия, мелиорации и лесного хозяйства РАСХН.

Доктор с.-х. наук (1990), профессор (1992), член-корреспондент РАСХН (1997).

Один из авторов научных разработок по защите почв от водной эрозии, внедренных в сельхозпредприятиях ЦФО.

Опубликовал более 100 научных работ, в том числе 10 монографий, 6 учебников и учебных пособий для вузов.

Умер в 2000 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Сочинения 
 Эродированные почвы Центрального Нечерноземья и их интенсивное использование: учеб. пособие. — М., 1988. — 149 с.
 Энергосберегающая обработка почвы в Нечерноземье. — М.: Росагропромиздат, 1990. — 160 c.
 Система земледелия Нечернозёмной зоны: обоснование, разработка, освоение / соавт.: Г. И. Баздырев и др. — М.: Изд-во МСХА, 1993. — 184 с.
 Агропочвоведение: учеб. для студентов вузов по агрон. спец. / соавт.: В. Д. Муха и др. — М.: Колос, 1994. — 528 с.
 Зональные системы земледелия (на ландшафтной основе): учеб. для студентов с.-х. вузов по агрон. спец. / соавт.: А. И. Пупонин и др. — М.: Колос, 1995. — 287 с.
 Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции растениеводства: учеб. пособие для студентов вузов по агроэкон. спец. / соавт.: В. И. Филатов и др. — М.: Колос, 1999. — 724 с.
 Агроландшафтное земледелие и эрозия почв в Центральном Нечерноземье / РАСХН. Отд-ние земледелия, мелиорации и лесн. хоз-ва. — М.: Колос, 1999. — 224 с.

Примечания

Источники 
 http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RK/000259.shtm

Похороненные на Троекуровском кладбище